Galeria Nacional de Finlàndia (del seu nom en anglès Finnish National Gallery), museu nacional de Finlàndia
 Fox Networks Group, empresa de The Walt Disney Company que administra els mitjans de Fox
 Federal National Guard, cos d'ordre públic de l'antic estat d'Aden
 Forum Nazionale dei Giovani, consell de joventut d'Itàlia
 Foclóir na Nua-Ghaeilge, diccionari d'irlandès modern
 fng també és el codi ISO 639-3 del fanagalo, pidgin parlat a Sud-àfrica